De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2001 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 20 mei 2001 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans